Ибдес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 56,17 км². Население — 525 человек (на 2007 год).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы